ALECSO (; араб. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) — учреждение Лиги арабских государств, основанное 25 июля 1970 года в Каире с целью координации образовательной, культурной и научной деятельности между государствами-членами ЛАГ. Штаб-квартира находится в Тунисе.

Членами ALECSO являются все государства-члены ЛАГ.

Дочерние учреждения 
В рамках деятельности ALECSO были основаны следующие учреждения:
 Арабский центр арабизации, переводов, авторства и публикаций,
 Институт арабских исследований,
 Институт арабских рукописей,
 Координационное бюро арабизации,
 Международный институт арабского языка.

Ссылки 
 ALECSO

См. также 
 ЮНЕСКО
 Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры

Лига арабских государств
Международные организации в сфере образования
Международные научные организации
Международные организации по культуре
Арабская культура